El término barbacoa puede referirse, en esta enciclopedia:

Gastronomía 

 a una parrilla o parrillada, un método para cocinar comida mediante el calor radiante o gases calientes de un fuego;
 en México, a la barbacoa, un método tradicional de preparar diversas carnes, cociéndolas en su propio jugo o al vapor; es un método de cocción de origen precolombino, aunque se utilizan ingredientes que llegaron con los europeos al continente americano;
 a la barbacoa mongola, un estilo de stir frying típico de restaurantes en las que se asan carnes y verduras sobre una plancha de metal a temperaturas mayores de 300 °C;
 a la barbacoa china o char siu, barbacoa de carne de cerdo al estilo cantonés;
 a la barbacoa armenia o khorovats, barbacoa típica de las costumbres culinarias de Armenia;
 a la barbacoa turca o mangal, barbacoa al estilo turco, también popular en Irak, Israel, así como en otros países de Oriente Medio;
 a la salsa barbacoa, salsa empleada para dar sabor a ciertos preparados con carne;
 a la barbacoa, parrilla o asador, utensilio de hierro con forma de rejilla que se sitúa encima del fuego o las brasas para asar o tostar alimentos;
 a la barbacoa o parrillero, construcción u horno que incluye a la parrilla;
 a la quincho, espacio o lugar de un edificio especialmente equipado para la preparación e ingesta de asados;

Lugares 

 a Barbacoas, un municipio en el departamento de Nariño (Colombia);
 a Barbacoas, un corregimiento del municipio de Peque, en el departamento de Antioquia (Colombia);
 a Barbacoas, un distrito en el cantón de Puriscal, provincia de San José (Costa Rica);
 a Barbacoas, la capital del municipio Urdaneta, en el estado Aragua (Venezuela);
 a Barbacoas, en el municipio Morán del estado Lara (Venezuela);

Referencias